Azul peut désigner :
 Bleu en espagnol ;

Localités 
 Azul : une ville de la province de Buenos Aires en Argentine
 Azul : le département dont elle est le chef-lieu

Entreprise 
 Azul : Compagnie aérienne brésilienne domestique à bas coûts

Cinéma 
 Azul : un film réalisé par Daniel Sánchez Arévalo

Musique 
 Azul : un album d'Helena Noguerra

Sémiologie 
Azul signifie  :
 En langue berbère (Tamazight) il remplace le "bonjour"  Azul = Salut ,Azul-it ou Azul-fellak saluer.

Divers 
 Azul est un cratère d'impact situé sur Mars
 Azul est un jeu de société de Michael Kiesling, édité par Plan B Games